Richmond-Centre ( Richmond Centre, auparavant Richmond) est une circonscription électorale fédérale canadienne de la Colombie-Britannique.

Circonscription fédérale

La circonscription se situe au sud de la Colombie-Britannique et représente le sud-ouest de la grande région de Vancouver, plus précisément, la partie ouest de la ville de Richmond.

Les circonscriptions limitrophes sont  Delta—Richmond-Est, Vancouver Quadra et  Vancouver-Sud.

Historique
La circonscription de Richmond a été créée en 1987 d'une partie de la circonscription de Richmond—Delta-Sud. En 2003, plusieurs portions de Delta—South Richmond fut rajoutées à la circonscription.

Députés

Résultats électoraux

Source : Élections Canada

Notes et références

Voir aussi 
Circonscription de Richmond-Centre — Statistique Canada
Circonscription de Richmond-Centre — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique
Richmond (Colombie-Britannique)